Xangongo do Cunene é um clube de futebol de Angola. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1979.

Clubes de futebol de Angola